Джордж Генри Смилли (; 1840—1921) — американский художник.

Биография 
Родилcя 29 декабря 1840 года в Нью-Йорке. Его отец — Джеймс Смилли (James Smillie, 1807—1885), шотландский гравёр, эмигрировавший в Нью-Йорк в 1829 году; в 1851 году, вместе со своим братом Уильямом Каммингом (William Cumming, 1813—1908), был избран в Национальную академию дизайна. Он был гравёром-пейзажистом и много сделал работ для печати банкнот.

Первоначально живописи Джордж учился у отца и у Джеймса Макдугала Харта. В 1882 году стал членом Национальной академии дизайна. Как и его брат — Джеймс Дэвид Смилли — писал как маслом, так и акварелью. Его любимыми сюжетами были сцены вдоль побережья Новой Англии.

В 1881 году Джордж Генри Смилли женился на Хелен Шелдон Джейкобс — художнице жанровых картин маслом и акварелью.

Умер 10 ноября 1921 года в . Был похоронен на кладбище Грин-Вуд в Бруклине.

Источники 
 David Bernard Dearinger; National Academy of Design (U.S., 2004). Paintings and Sculpture in the Collection of the National Academy of Design: 1826—1925. Hudson Hills. pp. 20-. ISBN 978-1-55595-029-3.

Примечания

Ссылки 
 George H. Smillie
 George Henry Smillie
 George Henry Smillie (1840—1921)

Художники США
Похороненные на кладбище «Грин-Вуд»
Члены Национальной академии дизайна